Action Force – serie di giocattoli
 Action Force – videogioco del 1983 per Atari 2600
 Action Force – videogioco del 1987 per Amstrad CPC, Commodore 64, ZX Spectrum